Район Сакае
Сакае (Наґано)
Сакае (Тіба)
Сакае (Хоккайдо)